Alt St. Peter steht für:
 Alt St. Peter (Körrenzig), katholische Pfarrkirche in Linnich, Nordrhein-Westfalen

Alt-St. Peter steht für:
 den Vorgängerbau des Petersdoms, siehe Petersdom#Alt-St. Peter

Abkürzung